Mord an Bord ist der Titel folgender Werke:
 Mord an Bord, Verweistitel von Schwarzer Nerz auf zarter Haut, deutscher Spielfilm von Erwin C. Dietrich (1970)
 Mord an Bord (2002), deutscher Fernsehfilm von Edzard Onneken (2002) 
 Einsatz in Hamburg – Mord an Bord, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2013)